Namīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Namīn (kommunhuvudort i Iran), Ardabil, 
 Shahrestān-e Namīn, kommun, Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar